Handicap har flere betydninger:

 Handicap – en funktionsnedsættelse, der har konsekvenser for en persons livsførelse
 Handicap (konkurrence) – en metode i sport og andre konkurrencer til at sikre at personer med forskellig dygtighed kan konkurrere mod hinanden
 Handicap (golf)
 Handicap (go)

Se også 
 Paralympiske lege – især tidligere også kaldet Handicap-OL
 Handicaphjælper